Die EuroHockey Nations Trophy war ein europäisches Hockey-Turnier, das zwischen der Hockey-Europameisterschaft und EuroHockey Nations Challenge angesiedelt ist und oft auch als „B-EM“ bezeichnet wird. Die besten Teams ersetzen die Absteiger der EM, die schlechtesten Teams stiegen in die Nations Challenge I ab.
Im Jahr 2009 wurden die letzten Nations Trophies ausgetragen, da das EM-System reformiert wurde und die unterhalb der eigentlichen EM beheimateten Wettbewerbe nun in Championship II, III und IV genannt werden.

Feldhockey

Herren

Medaillenspiegel (nach 3 Turnieren)

Damen

Medaillenspiegel (nach 3 Turnieren)

Hallenhockey

Herren

Medaillenspiegel (nach 7 Turnieren)

Damen

Medaillenspiegel (nach 8 Turnieren)

Einzelnachweise 

Feldhockey-Europameisterschaft